

Geografia
 Placé – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne

Persone
 Charles-Philippe Place – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 François Place – scrittore francese
 François Place – sciatore francese
 Mary Kay Place – attrice statunitense

Altro 
 Place – progetto di internet del sito Reddit